Protesty w Hiszpanii (2011–2012)
 Protesty w Hiszpanii (2021)